Condado de Yuma (Arizona)
Yuma (Arizona)
Condado de Yuma (Colorado)
Yuma (Colorado)
Deserto de Yuma — deserto entre os Estados Unidos e o México

Desambiguações de topônimos